Batalla de Sahagún puede referirse a:

 La batalla de Sahagún en la que Carlomagno venció a Aigolando, a la que se hace referencia en el Codex Calixtinus.
 La batalla de Sahagún de 1808 en la que se enfrentaron británicos y franceses en el contexto de la guerra de independencia española.